Арзуманя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Арзуманян, Александр Робертович (род. 1959) — армянский политический деятель, министр иностранных дел.
 Арзуманян, Анушаван Агафонович (1904—1965) — советский учёный, директор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, Академик АН СССР.
 Арзуманян, Арменак Задыкович — звеньевой колхоза имени Берия Гульрипшского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Арзуманян, Арташес Николаевич (1898—1985) — армянский советский актёр, Народный артист Азербайджанской ССР (1954).
 Арзуманян, Ашот Мартиросович (1913—1995) — армянский писатель, журналист.
 Арзуманян, Багдасар Айрапетович (1916—2001) — армянский советский архитектор.
 Арзуманян, Вардкес Зиноверович (род. 1963) — украинский ресторатор.
 Арзуманян, Владимир Ваграмович (род. 1998) — армянский музыкант, победитель Детского конкурса песни Евровидение 2010.
 Арзуманян, Георгий Сергеевич (род. 1984) — армянский шахматист, гроссмейстер.
 Арзуманян, Григорий Агафонович (1919—1976) — советский инженер и политик.
 Арзуманян, Ерванд Ашотович (род. 1941) — советский, российский актёр театра и кино.
 Арзуманян, Иосиф Хачикович (1896—?) — бригадир колхоза имени Берия Гагрского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Арзуманян, Ким Гургенович (1926—2002) — армянский советский режиссёр и актёр.
 Арзуманян, Макич Ваганович (1919—1988) — главный редактор Армянской Советской Энциклопедии (1979—1988), доктор исторических наук, профессор.
 Арзуманян, Микаэл Альбертович (род. 1973) — министр обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — командующий Армией обороны.
 Арзуманян, Павел Рубенович (1923—2010) — специалист в области плодоводства и виноградарства, доктор сельскохозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ.
 
 Арзуманян, Севада Яковлевич (род. 1969) — советский и армянский футболист.
 Арзуманян, Сергей Аркадьевич (1921—1970) — советский и армянский государственный деятель, министр внутренних дел Армянской ССР (1961—1968).

См. также 
 Арзуманов

Примечания